

Wereldwijd 
Transnational Radical Party (1989–heden)

Europa

België 
 Radikale Partij (ca. 1937)

Bulgarije 
Radicaaldemocratische Partij (Bulgarije) (1902–heden)

Denemarken 
Radikale Venstre (1905–heden)

Frankrijk 
Parti Radical Valoisien (1901–heden)
Parti Radical de Gauche (1971–heden)

Italië 
Partito Radicale (1877) (1877–1925)
Partito Radicale (1955–1989)
Italiaanse Radicalen (2001–heden)
Radicali di sinistra (2004–2010)

Luxemburg 
Radicale Partij (Luxemburg) (19??–1932)
Radicaal-Socialistische Partij (Luxemburg) (1925–1932)
Radicaal-Liberale Partij (Luxemburg) (1932–1945)

Nederland 
Radicale Bond (1892–1901)
Politieke Partij Radikalen (1968–1991)

Roemenië 
Radicale Partij (Roemenië) (1884–19??)

Servië 
Radicale Volkspartij (1881–1926)
Servische Radicale Partij (1991–heden)

Spanje 
Partido Republicano Radical (1908–1934)
Partido Republicano Radical Socialista (1929–1934)

Oekraïne 
Radicale Partij (Oekraïne) (2010–heden)

Verenigd Koninkrijk 
Radicalen (Verenigd Koninkrijk) (17??–1859)

Zwitserland 
Radicale Partij (jaren 1830–1894), zie Regeneratie (Zwitserland)
Freisinnig-Demokratische Partei (1894–2009)
Vrijzinnig Democratische Partij.De Liberalen (2009–heden)

Zuid-Amerika

Argentinië 
Radical Civic Union (1891–heden)
People's Radical Civic Union (1957–1972)
Intransigent Radical Civic Union (1957–1972)

Chili 
Radicale Partij (Chili) (1863–1994)
Partido Radical Socialdemócrata (1994–heden)

Ecuador 
Partido Liberal Radical Ecuatoriano (182?–heden)
Frente Radical Alfarista (1972–heden)

Paraguay 
Partido Liberal Radical Auténtico (1978–present)

Azië

India 
Radicaal-Democratische Partij (India) (1940–1948)

Oceanië

Nieuw-Zeeland 
Radicale Partij (Nieuw-Zeeland) (1896–19??)